

Patronyme 
 Thomas Balch (1821-1877), un homme de loi et historien américain,
 Emily Greene Balch (1867-1961), une économiste, pacifiste et syndicaliste américaine, lauréat du p^rix Nobel de la paix en 1946,
 William E. Balch, microbiologiste, biochimiste et biologiste cellulaire et moléculaire américain.

Autres 
 Balch, cratère sur la planète Venus

Homonymie de patronyme